Le gasp, un réflexe pré-mortem.
 G.A.S.P!! Fighters' NEXTream, un jeu vidéo.
 Groupe d'Aide en cas de Sinistre Patrimonial (GASP), organisme chargé de la protection des biens culturels en Normandie. Distribue une aide destinée aux musées, archives et bibliothèque lors de sinistre afin de sauvegarder les collections patrimoniales.

Sigle de 4 caractères